Bobrov é um município da Eslováquia, situado no distrito de Námestovo, na região de Žilina. Tem  de área e sua população em 2018 foi estimada em 1.836 habitantes.

Municípios da Eslováquia
Municípios de Námestovo (distrito)